Baktsjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Baktsjaure (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725732-165900), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,07 km²)
Baktsjaure (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731625-167152), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (41,5 ha)

Se även 
 Baktsjaur

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn